Hippmann ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Hippmann (* 1926), deutscher Fußballtorwart
 Hubert Hippmann (1881–1931), böhmischer Wilderer
 Karl Hippmann (1812–1875), deutscher Verwaltungsbeamter